Manzanares, comune della Colombia nel Dipartimento di Caldas
Manzanares, comune della Spagna nella Provincia di Ciudad Real

Manzanares, nome in spagnolo del fiume Manzanarre
 Manzanares de Rioja, comune della Spagna nella comunità autonoma di La Rioja
 Manzanares el Real, comune della Spagna nella comunità autonoma di Madrid
 Hoyo de Manzanares, comune della Spagna nella comunità autonoma di Madrid